Painted Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Painted Peak, Antarktis (1), 
 Painted Peak, Antarktis (2),

USA 

 Painted Peak (berg), Alaska, Ketchikan Gateway Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar